Лос Орниљос има више значења:

 Лос Орниљос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Орниљос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Орниљос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику